Joachim Maass oder Joachim Maaß ist der Name folgender Personen:

* Joachim Maaß (Heimatforscher) (1844–1921), deutscher Pädagoge und Heimatforscher
 Joachim Maass (Schriftsteller) (1901–1972), deutscher Schriftsteller und Lyriker